Hochstaden ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold von Hochstaden, Burggraf und Marschall von Westfalen im 13. Jahrhundert
 Hermann III. von Hochstaden, genannt „der Reiche“ († 1099), Erzbischof von Köln (1089–1099)
 Konrad von Hochstaden (um 1205–1261), Erzbischof von Köln (1238–1261)
 Lothar von Hochstaden († 1194), Bischof von Lüttich
 Gerhard I. von Hochstaden (um 1070–1096), Bruder von Hermann III. 
 Gerhard II. von Hochstaden (* vor 1096, † um 1140), Sohn Gerhards I., Stifter der Abtei Hamborn. Schenkte 1139 die Nordhälfte des Laacher Sees mit Wassenach an das Kloster Laach
 Margarete von Hochstaden

Hochstaden steht außerdem für:
Grafschaft Hochstaden, Grafschaft im Rheinland im 11. bis 13. Jahrhundert